Мото Гран-при Франции было 5-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2008 года. Эта гонка прошла с 16 по 18 мая 2008 года на гоночной трассе Бугатти (Ле ман).

MotoGP

250cc

125cc 

Франция